Ту́ма (до 1917 года — Никола́евская Ту́ма) — посёлок городского типа в Клепиковском районе Рязанской области.

Топонимика 
Компонент Тума имеет финно-угорское происхождение. Его объясняют на материале мокша-мордовского, эрзя-мордовского и марийского языков. Мокшанское «Тума» — «Дуб», Эрзянское «Тумо» — «Дуб», марийское «Тум» — «Глушь», «Непроходимый лес»). Из татарского "Тума" «отпрыск, потомство; родственник, родной» . До 19 века территория Тумы была частью леса, глушью, где люди не жили. Из этого следует, что по топонимике Тума - глухой лес.

Расположение 
Посёлок расположен на крайнем севере Рязанской области, в 10 км от границы с Владимирской областью. Стоит на реке Нарма (приток реки Гусь), в центральной части Мещерской низменности на небольшом возвышении — Егорьевско-Касимовской моренной гряде. Расстояние до районного центра — 25 км, до Рязани — 100 км, до Москвы — 200 км.

История 
Тума впервые упоминается в 1518 году, и до конца 19 века поселение считалась настоящей глухоманью. 

Существует предание, что великий собиратель земли Русской, Иоанн III и Иоанн Грозный, сломив Новгородскую вольницу, выселял целыми тысячами тамошнее население на земли подмосковные среди чужого населения. Но как хорошо знающие народный быт и условия его развития цари московские старались, чтобы опальные их переселенцы и на новых местах могли бы находить условия приблизительно те же, в каких они жили прежде. Переселенцы из пятин Новгородских и в мещерском краю находили те же дремучие леса и болота, ту же неплодородную землю и точно также занимались тем же своим плотническим ремеслом, которым занимаются и до сих пор. Высокое, стройное, русое, красивое население Тумской части Касимовского уезда резко отличается от черноволосого приземистого, более слабого, населения, хотя бы куршенскаго края. Самый говор народный отзывается Новгородским акцентом...  

Статус посёлка городского типа получен в 1938 году, до того времени — село. Первоначальное название — Николаевская Тума, первый компонент которого связан с местной церковью: населённый пункт упоминается в писцовых книгах 1637—1648 гг. как погост с церквями во имя Николая Чудотворца и Ильи Пророка. Название Николаевская Тума было противопоставлено названию Воскресенская Тума, которое носило соседнее селение (село Воскресенье). В начале XVII в. Тумская волость относилась к Владимирскому уезду, в 1778 г. отнесена к Касимовскому уезду Рязанского наместничества и состояла из с. Тумы Николаевской волости и ст. Тумы узкоколейной Рязано-Владимирской железной дороги.После 1917 года во избежание ассоциаций с именем императора Николая II село стало называться Тума. 

В 1921 году вошла в состав Спас-Клепиковского уезда. В 1924 году, из-за упразднения Спас-Клепиковского уезда, Тума вошла в состав Рязанского уезда. В 1929 году Тума вошла в Рязанский округ Московской области, образовав Тумский район. В 1930 году Тума вошла в состав Рязанской области.

В начале 1930 года здесь произошло антиколхозное выступление крестьян. Поводом послужило закрытие сельской Троицкой церкви районной властью. С требованием открыть её в ночь на 23 февраля выступило 150 человек, а на следующий день их было уже 500. Такие же требования были высказаны ещё в 5 соседних селениях, а в 4 селениях раздавались лозунги «Долой колхозы!». Как отмечали чекисты, возглавлявшие движение элементы пытались придать ему политический характер, выставляя лозунг «Долой коммунистов!». Движением были охвачены Тума, Тверино, Извеково, Ветчаны и Спирино. В последнем 28 февраля совершено покушение на заместителя секретаря Тумского райкома ВКП(б) Брусилова — в него выстрелили из револьвера.

В 1963 году Тумский район был упразднён. 3 марта 1964 года его территория вошла в состав Клепиковского района. В 1970-80-ых годах массово строились новостройки в Подмосковье, много жителей поселка Тума уехало туда работать, да так и остались там жить обзаведясь семьями.

Население 
Перепись населения 2020 - 5402.

Экономика 
В посёлке действует тумское автотранспортное предприятие и рязанский леспромхоз, асфальтобетонный завод, предприятие «Сельхозтехника», швейная фабрика, питомник, деревообрабатывающий комбинат. Пищевая промышленность представлена молочным заводом и фермерскими хозяйствами. В окрестностях посёлка располагается газокомпрессорная станция «Тума».

Сфера торговли представлена сетевыми универсамами («Магнит», «Пятёрочка», «Дикси», «Авакадо», «Красное и Белое», Бристоль, Скопинский ПМК, "Великолукский мясокомбинат",Ozon). Раз в неделю, по четвергам в Туме работает вещевой и сельскохозяйственный рынок.

В посёлке работают отделения Почты России, Сбербанка, действует метеостанция.

В Туме находится больница и станция скорой медицинской помощи, расположенные посреди лесного бора в близлежащем селе Снохино.

Транспорт 

Через посёлок проходят трассы  и , соединяющие Москву с Касимовым и Туму с Владимиром. Расстояние до Касимова — 60 км, до Рязани — 100 км, до Москвы — 205 км, до Владимира — 130 км.

Автостанция Тума располагается на развилке этих дорог, и обслуживает межобластные и транзитные маршруты на Москву, Владимир, Муром, Нижний Новгород и Иваново, внутриобластные на Рязань, Спас-Клепики, Касимов и местные перевозки.

Тума — исторический железнодорожный узел на севере Рязанской области (станция Тумская). В конце XIX века через посёлок была проложена линия Рязанско-Владимирской узкоколейной железной дороги, и почти на столетие Тума стала ассоциироваться именно с ней. В Туме было построено крупное железнодорожное и локомотивное депо.

В 1924 году участок магистрали на отрезке Тума — Владимир был перешит на широкую колею, и тумское депо стало обслуживать сразу два вида железнодорожной техники.

В 2011 году руководство Горьковской железной дороги несмотря на многочисленные протесты со стороны общественности и статуса исторического памятника Рязанской области демонтировало все узкоколейные железнодорожные пути, оставив на станции обслуживание только широкой колеи.

Через Туму также проходит магистральный газопровод Нижняя Тура — Пермь — Горький — Центр, на котором размещена компрессорная станция.

В 2018 году Тумское депо было закрыто

Культура и достопримечательности 
В посёлке действуют средние общеобразовательные школы №3 и №46, Дом творчества, Детская музыкальная школа, а также детско-юношеская спортивная школа, специализирующаяся на лыжном спорте, детская библиотека, поселковая библиотека, стадион "Локомотив", Парк "Железнодорожник". В центре посёлка находится кинотеатр «Юность».

Церковь Троицы Живоначальной (Троицкая церковь) постройки 1823 года, уникальная своим мраморным иконостасом. Здание церкви является памятником архитектуры. 
В лесах неподалёку от посёлка находится кладбище спецгоспиталя НКВД № 5963, на котором похоронены немецкие и румынские солдаты. В настоящее время там сооружён мемориальный комплекс.

Тума также привлекает индустриальных туристов комплексом ширококолейных и узкоколейных депо, оставшихся от Мещерской магистрали.

На железнодорожной станции Тумская есть музей узкоколейной железнодорожной техники.

В окрестностях Тумы также располагаются многочисленные затерянные в лесах бывшие станционные посёлки и лагеря НКВД, память о которых сохранилась в названиях населённых пунктов — Первое Мая, Чарусский, Оборона, Лубяники. Рядом с посёлком Голованово находятся остатки печально известного посёлка Курша-2, в котором в результате пожара летом 1936 года погибло 1200 человек.

Рядом с селом Ветчаны, в котором жил и работал русский писатель А. И. Куприн располагается урочище Курша, в котором во времена Олега Рязанского переселились выходцы из литовского княжества, создававшие в этих землях крупную католическую общину.

В центре посёлка располагается комплекс дореволюционных торговых лавок конца XIX — начала XX века.

В 2018 году отмечается 500-летие посёлка.

В 2018 и 2019 годах начали парк "Железнодорожник" облагораживали в рамках проекта «Городская среда».. 26 октября 2020 года в Туме состоялось открытие обновленного парка «Железнодорожник». 

В 2019 году по результатам конкурса «Самое благоустроенное городское поселение Рязанской области» Тума получила Диплом II Степени и денежную премию в размере 300 тысяч рублей.

В 2021 году в посёлке открыт Дом-музей тумского сказителя «Были — небыли» (ул. Советская, д. 68).

Связь 
Посёлок имеет собственную автоматическую телефонную станцию и центральное почтовое отделение. Мобильная связь представлена компаниями Tele2, МТС, Билайн, Мегафон.

Доступ в интернет осуществляет «Ростелеком» и Вайтнет (WhiteNet), операторы мобильной связи, предоставляющими беспроводной доступ по технологии 3G, 4G.

Галерея

Интересные факты 
 В Туму после Великой Отечественной войны переселилась американская писательница и коммунистка Мэри Рид, написавшая о посёлке стихи:

 Окрестности Тумы и Спас-Клепиков стали одним из излюбленных мест К. Г. Паустовского. Здесь находится место действия рассказов «Мещёрская сторона», «Кордон 273».
 Неподалёку от Тумы, в имении Ветчаны жил русский писатель А. И. Куприн. Действие в его рассказе «Попрыгунья-стрекоза» происходит в Туме.
 Упоминается в романе-притче Анатолия Кима "Отец-лес". "О милосердная дорога, ты уже подвела к самым колесам моей машины серый рабочий посёлок Туму. В его широкой панораме самым выразительным местом является чёрная труба асфальтового завода, изрыгающая в небо клубы чёрного дыма".

Известные жители и уроженцы 
 Матфий Касимовский (Матвей Михайлович Рябцев) (1871—1918) — священномученик Русской Православной Церкви.
 Клевезаль, Владимир Павлович (1864 — после 1918) — известный земский врач, заведовал медицинским участком в селе Тума, а затем своей частной амбулаторией там же. Был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от мирян, после которого  в советское время неоднократно подвергался арестам и преследованиям, как дворянин и монархист. Был расстрелян.
 Остроумов Стефан Иоаннович (1861—193?) — священник Троицкой церкви села Николаевская Тума, член IV Государственной думы от Рязанской губернии.
 Турбин Николай Васильевич (1912—1998) — советский генетик и селекционер, академик АН Белорусской ССР. Отец русской поэтессы и учёного-генетика Л. Н. Турбиной.
 Треков, Константин Иванович (1919—1952) — участник Великой Отечественной войны, штурман 3-го класса, советский лётчик-испытатель, старший лейтенант.

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России

Литература 
 Погодин М. О происхождении имени Москва // Московский вестник. —1829. —Ч. З.— С. 88—89; Добр. — Т. 4.— С. 143—145;
 Клевезаль В. П. С. Тума // Рязанский листок. 1903. 30 октября. №9. 1904. 12 февраля. №37.
 Клевезаль В. П. Николаевское братство // Голос Рязани. 19 апреля. №81.
 Клевезаль В. П. С. Тума // Голос Рязани. 1907. 24, 26 августа, 4, 6, 11, 19, 23 сентября. № 000, 157, 161, 162, 165, 169, 173
 Кузнецов С. К. Русская историческая география. — М., 1910. — Выи. 7: Меря, мещера, мурома, весь. — С. 64;
 Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. — М., 1966. — С. 428;
 Денисъев С. Н. Тума // Приокская правда. — 7970. — 10 март.;
 Попов А. И. Об историческом методе в топонимических исследованиях // Развитие методов топонимических исследований. — М., 1970. — С. 38;
 Рязанская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1970 года: Справочник — Рязань, 1970. — С. 14;
 Денисьев С. Н. Город Спас-Клепики и Клепиковский район //Города и районы Рязанской области: Ист.-краевед, очерки. — Рязань, 1990. — С. 463;
 Гридин Н. Две Тумы // Новая Мещера (Спас-Клепики). — 7997. — 75 янв.;
 Ванин А. А. Тума // Ряз. энцикл. — Т. 2. — С. 558—559;
 Никольский А. А. Тума (происхождение назв.) // Там же. — С. 559;
 Смолицкая Г. Л. Топонимический словарь Центральной России //Русская речь. — 2000. — № 3. — С. 86;
 Бабурин А. В., Никольский А. А. Тума (происхождение назв.) //Ряз. энцикл. — Т. 3. — С. 488—489;
 Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России: Географические названия. — М., 2002. — С. 366.

Ссылки 
 
 Сайт администрации муниципального образования Тумское городское поселение
 Сайт поселка Тума
 Тума на сайте истории, культуры и традиций Рязанского края
 Фотографии Тумы на Сайте «Фотопутешествие по России»
 Рязанско-Владимирская узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Узкоколейная железная дорога Тумского кирпичного завода на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко.

Примечания 

Переименованные населённые пункты России
Посёлки городского типа Рязанской области
Населённые пункты Клепиковского района